

Persone
 Sharunas Bartas – regista lituano
 Guillaume de Salluste Du Bartas – poeta francese

Pagine correlate
Barta